Zvezna ulica je naziv več ulic:
 Zvezna ulica, Celje
 Zvezna ulica, Ljubljana
 Zvezna ulica, Maribor
 Zvezna ulica, Miklavž na Dravskem polju
 Zvezna ulica, Murska Sobota
 Zvezna ulica, Šentilj v Slovenskih goricah